Mbini (streek), het continentale gedeelte van Equatoriaal-Guinea, vroeger bekend als Río Muni
Mbini (stad), een stad in dat continentale gedeelte
Mbini (rivier), een rivier in dat continentale gedeelte